Boa Vista [] (portugalsky pěkná vyhlídka) označuje:

geografie
 Boa Vista (Kapverdy) – ostrov Kapverd
 Letiště Boa Vista Rabil – mezinárodní letiště na ostrově Boa Vista, Aeroporto Internacional Aristides Pereira
 Boa Vista (Roraima) – hlavní město brazilského spolkového státu Roraima
 Letiště Boa Vista – mezinárodní letiště ve městě Boa Vista, Boa Vista-Atlas Brasil Cantanhede International Airport
 Boa Vista (Leiria) – obec v portugalském okrese Leiria
 Boavista (Porto) – místní část portugalského města Porto
 Boavista Porto – fotbalový klub sídlící v této městské části

obce v Brazílii:
 Boa Vista (Paraíba)
 Boa Vista da Aparecida
 Boa Vista das Missões
 Boa Vista do Buricá
 Boa Vista do Gurupi
 Boa Vista do Ramos
 Boa Vista do Sul
 Boa Vista do Tupim

ostatní významy
 Riberalves-Boavista – portugalský cykistický tým
 Villa Boa Vista – rodný dům Julie da Silva-Bruhns, matky Thomase Manna

Související články 
 Buena Vista
 Buenavista